Harol (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Harol (Prinsdom), een prinsdom in Brits-Indië